«Непобеди́мый» — советский художественный фильм 1983 года в жанре приключения. Режиссёр — Юрий Борецкий. В главной роли - Андрей Ростоцкий.

Сюжет 
Бывший красноармеец Андрей Хромов (фамилия вымышлена, хотя инициалы намекают на Харлампиева), ведомый идеей создания нового вида борьбы — «самообороны без оружия», едет в Среднюю Азию, где знакомится с народной борьбой кураш. За время пребывания герой не раз попадает в трудные ситуации, из которых выйдет с честью. Действие фильма, посвящённого памяти Анатолия Харлампиева, основоположника борьбы самбо, происходит в Советском Туркестане в 1920-х годах.

В ролях 
 Андрей Ростоцкий — Андрей Хромов
 Хамза Умаров — Фаттахбек
 Нурмухан Жантурин — Джума
 Ёдгар Сагдиев — Джафар
 Гульнара Дусматова — Лайло
 Биродар Атабаев — Юлчи
 Дильшот Исмаилов — Абдулла
 Николай Карпов — Ахмед
 Тухтасын Муратов — Фархад
 Бегалин Нартай
 Всеволод Сафонов — Николай Подвойский
 Ментай Утепбергенов — племянник Якуб-хана (нет в титрах)

Создание 

Фильм закреплял устоявшуюся к тому времени легенду о том, что единственным создателем борьбы самбо был Анатолий Харлампиев (в реальности — ученик Ощепкова). Его имя узнаётся в инициалах главного героя. Сценарий Павла Лунгина, по мнению историков спорта, рассказывая о том, как главный герой путешествует по освобождённым от басмачей районов Средней Азии и собирает приёмы народной борьбы, не имел отношения ни к истории создания борьбы, ни к фактам из жизни Харлампиева.

Прокат 
В ходе проката фильм собрал 29 миллионов зрителей.

Влияние фильма 
Прокат фильма способствовал увеличению числа желающих заниматься самбо во много раз.

Примечания

Ссылки 

Фильмы СССР 1983 года
Приключенческие фильмы СССР
Фильмы о самбо
Фильмы о Кураш
Фильмы о Гражданской войне в России
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы о спорте СССР
Фильмы Ялтинской киностудии